Macrojoppa rufa (Brulle), een gewone sluipwesp
 Macrojoppa rufa (Szepligeti), een gewone sluipwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing